Батуринский район — административно-территориальная единица:
 Батуринский район — район Уральской и Курганской областей в 1924—1931 и 1944—1956 годах.
 Батуринский район — район Западной и Смоленской областей в 1929—1932 и 1938—1960 годах.
 Батуринский район — район Украинской ССР в 1923—1931 и 1935—1960 годах.